Shine har flere betydninger:

 Shine – en australsk film fra 1996
 Shine – et album med Fielfraz fra 1990
 Shine – et album med Joni Mitchell fra 2007
 "Shine" – det georgiske bidrag til Eurovision Song Contest 2010